Il campionato mondiale di Superbike 1997 è la decima edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta ufficialmente dalla FIM.

Il calendario, composto da 12 prove in totale, vedeva 8 gran premi disputati in Europa (le stesse 8 prove erano valide anche per il campionato Europeo Velocità con classifiche piloti separate), un GP in Australia, uno negli Stati Uniti d'America e due in Asia (Giappone e Indonesia).

John Kocinski si aggiudicò il titolo piloti con 9 vittorie in gara, mentre la Honda spezzò il predominio della Ducati, andando a vincere il titolo costruttori.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti
Nella tabella che segue sono indicati le posizioni ottenute valide per la classifica mondiale a punti; talvolta il risultato non è perfettamente corrispondente all'ordine di arrivo effettivo della singola prova: ciò è dovuto al fatto che i piloti iscritti al campionato Europeo Velocità di questa stessa categoria, pur correndo contemporaneamente, non ottenevano punti validi per il mondiale. A titolo esemplificativo, il pilota tedesco Udo Mark, vincitore del titolo europeo, non appare nella classifica del mondiale pur essendo giunto varie volte al traguardo dei GP in posizione tale che gli avrebbe consentito l'ottenimento di punti.
Sempre in questa stagione alcuni piloti venivano invitati a partecipare alle gare, ma i loro eventuali piazzamenti in zona punti non venivano considerati per il mondiale piloti. Si prendano ad esempio Wataru Yoshikawa, quinto in gara 1 a Sugo ma non presente nella graduatoria iridata e Shawn Giles, nono e decimo in australia ma anch'esso non figurante nella classifica generale.
Per le posizioni oltre la 15ª, nella tabella viene indicato il risultato effettivo al traguardo.

Classifica europeo Superbike

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni